Hélène-Louise Demars (1736-?), compositrice française ;
 Jean-Odéo Demars, organiste et claveciniste français du  ;
 Patrick Demars (né en 1953), joueur français de basket-ball.
 Suzanne Demars, actrice de théâtre et de cinéma, romancière française.